Geografia:
 Las Vegas, ciutat de l'estat de Nevada als Estats Units.
 Las Vegas (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic.
 Las Vegas Altas, comarca d'Extremadura situada a la província de Badajoz.
 Comarca de Las Vegas, comarca de la Comunitat de Madrid (Espanya).
 North Las Vegas, ciutat del comtat de Clark a Nevada, Estats Units d'Amèrica.
 Miscel·lània:
 Las Vegas (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca que se va emetre en la NBC.
 Leaving Las Vegas, pel·lícula franco-americano-britànica dirigida per Mike Figgis estrenada el 1995.
 Algorisme de Las Vegas, algorisme de computació de caràcter aleatori.
 Gran Premi de Las Vegas, cursa que formà part del campionat mundial de Fórmula 1 els anys 1981 i 1982.
 Torneig de Las Vegas, competició tennística.
 Las Vegas Strip, principal artèria de la ciutat de Las Vegas (Nevada), als Estats Units.